Шилинка — название населённых пунктов:

Россия 
 Шилинка — деревня в Суземском районе Брянской области.
 Шилинка — посёлок в Сухобузимском районе Красноярского края.
 Шилинка (река) — река.